nos Estados Unidos
 Kettering (Maryland), cidade dos Estados Unidos
 Kettering (Ohio), cidade dos Estados Unidos

no Reino Unido
 Kettering (Northamptonshire), cidade do Reino Unido

Desambiguações de topônimos